

Białoruś 
 Koniuchy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie żerebkowickim
 Koniuchy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie łopatyńskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie koniuchowskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie podłabieńskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie skidelskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie podoroskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie pogorodnieńskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim, w sielsowiecie grozowskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim, w sielsowiecie zarzeczańskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie połoczańskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie horeckim, w sielsowiecie lenińskim

Litwa 
 Koniuchy – wieś w rejonie solecznickim, miejsce zbrodni w Koniuchach, 29 stycznia 1944
 Koniuchy – wieś w rejonie wileński
 Koniuchy – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Dukszty.

Polska 
 Koniuchy – dzielnica Torunia
 Koniuchy – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn

Rosja 
 Koniuchy – osiedle dacz na terenie rejonu centralnego miasta Barnauł, w Kraju Ałtajskim

Ukraina 
 Koniuchy – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie kozowskim
 Koniuchy – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łokackim